El topónimo Paradiña puede referirse a:

 Paradiña (Villafranca del Bierzo), localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
 Paradiña (Maceda), lugar de la parroquia de Asadur, municipio de Maceda, provincia de Orense.
 Paradiña (Monterrey), lugar de la parroquia de Rebordondo, municipio de Monterrey, provincia de Orense.

 Paradiña (Sarreaus), lugar y parroquia del municipio de Sarreaus, provincia de Orense.